Ilmatsalu (vlek), een groter dorp in Estland, gemeente Tartu
 Ilmatsalu (dorp), een kleiner dorp in Estland, gemeente Tartu
 Ilmatsalu (rivier), een rivier in Estland